Nier bezeichnet:

 Nier (Computerspiel), ein Action-Rollenspiel (2010)

Nier ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Nier (1911–1994), US-amerikanischer Physiker
 Detlef Nier (* 1958), deutscher Schauspieler, Regisseur und Hörspielsprecher
 Helmut Nier (1919–2002), deutscher Komponist
 Kurt Nier (* 1927), deutscher Diplomat und Politiker (SED)
 Michael Nier (* 1943), deutscher Sozialwissenschaftler und Publizist

Siehe auch:
 NIR